Пюїссегі́н, Пюїссеґін () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південний захід від Парижа, 45 км на схід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 365 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 887,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пюїссегін на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пюїссегін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда
 Автокатастрофа в Пюїссегіні (2015)

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда